Greenson ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hildegard Greenson (1913–2013), US-amerikanische Malerin
 Ralph R. Greenson (1911–1979), US-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker